Adolf von Dassel ist der Name folgender Personen:

* Adolf I. von Dassel (vor 1180–1224), Graf von Dassel und Ratzeburg und Marschall von Westfalen
 Adolf II. von Dassel (1210–1257), Graf von Dassel
 Adolf III. von Dassel, Graf von Dassel